70. Internationales Stadionfest – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 11 września 2011 w Berlinie. Zawody były przedostatnią odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
2011 w Niemczech